Александер Майкл Россі ( 25 вересня 1991) — американський професійний автогонщик і ведучий подкастів. Зараз він постійно бере участь у серії IndyCar, де виступає за кермом Chevrolet № 7 за команду Arrow McLaren. Россі найбільше відомий тим, що виграв 100-й заїзд Індіанаполісу 500 як новачок у 2016 році. Раніше він виступав за Andretti Autosport.

Россі почав свою кар'єру в Сполучених Штатах, а потім переїхав до Європи підлітком, щоб продовжити кар'єру у Формулі-1. Він виграв чотири гонки в серії GP2, одну за EQ8 Caterham Racing у 2013 році та ще три за Racing Engineering у 2015 році. Після роботи в якості тест-пілота Caterham F1 та Marussia F1, Россі дебютував у Формулі-1 у 2015 році. за перейменовану команду Manor Marussia F1 Team, брав участь у п’яти Гран-прі, включаючи свій домашній Гран-прі в Сполучених Штатах, де він здобув дванадцяте місце — свій найкращий результат за сезон.

Після того, як Россі не зміг забезпечити повну участь у Формулі-1 у сезоні 2016 року, Россі повернувся до США, щоб брати участь у серії IndyCar за спільну команду Andretti Autosport і Bryan Herta Autosport. Россі виграв Індіанаполіс 500 у 2016 році та фінішував одинадцятим в загальному заліку. Россі повернувся в Andretti Autosport в 2017 році і здобув другу перемогу в кар'єрі на міжнародній трасі Воткінс-Глен. Його сезони 2018 і 2019 років були для нього найуспішнішими на сьогоднішній день, він посів друге і третє місце в загальних заліках чемпіонату в ті роки відповідно.

Результати виступів

Гоночна кар'єра 

† – Россі брав участь в змаганні за запрошенням, тому йому не нараховувалися очки чемпіонату.                            
* Сезон триває.

Формула-1

Примітки 

Пілоти Формули-1, що виступали за Marussia
Пілоти Формули-1 США
Італійці США
Американські протестанти
Пілоти GP2
Пілоти 24 годин Ле-Ману